Polhammar ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Polhammar (1705–1767), schwedischer Uhrmacher und Fabrikverwalter
 Christopher Polhem (auch: Christopher Polhammar; 1661–1751), schwedischer Wissenschaftler und Erfinder